Epsilon zéro peut désigner :
 ε0, un nombre ordinal, plus petite solution de  ; voir pour plus de détails l'article Nombre epsilon ;
 la permittivité du vide, une constante physique notée ε0.